Spanarna kan syfta på

 Spanarna - ett radioprogram i Sveriges Radio som började sändas 1988
 Spanarna (TV-serie) - en svensk TV-serie från 1983
 Spanarna (film) - en amerikansk långfilm från 1987, originaltitel Stakeout
 Spanarna (amerikansk TV-serie) - en amerikansk TV-serie som sändes 1994–1998, originaltitel New York Undercover